Le nom Chris Porter est porté par les personnes suivantes :
 Chris Porter : joueur anglais de football;
 Chris Porter : joueur canadien de hockey sur glace;
 Chris Porter : joueur américain de basket-ball.